Такмичење у троскоку за мушкарце на Светском првенству у атлетици 1999. одржано је на Олимпијском стадиону у Севиљи, Шпанија 23. и 25. августа 1999.

Титулу светског првака освојену у Атини 1997. бранио је Јоелби Кесада са Кубе.

Земље учеснице 
Учесвовало је 39 такмичара из 28 земаља.

Рекорди 
Стање 22. март 1999..

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбољих светских троскокаша пре првенства (22. августа 1999), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1999.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичари су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за 12 места у финалу износила је 17,00 м (КВ). Норму је испунило 6 такмичара, а осталих 6 у финале се пласорало на основу резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Финале такмичења у троскоку за мушкарце одржано је 25. августа 1999. у 20.05

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1999. на сајту ИААФ
 сајт ИААФ
 

Троскок за жене
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном